Славянское — упразднённый посёлок в Выборгском районе Ленинградской области Российской Федерации. Находится на территории Каменногорского городского поселения.

История 
По данным 1990 года входил в состав Красносокольского сельсовета.

География 
Находилось примерно в 117 км от Санкт-Петербурга в северо-западном направлении, вблизи реки Славянка в лесной местности.

Инфраструктура 
Месторождение габброидов на щебень «Славянское».

Транспорт 
В 6 км на север проходит асфальтированное шоссе Выборг-Каменногорск.

Примечания

Ссылки 
 

Исчезнувшие населённые пункты Выборгского района